Termin  ima više značenja.

 Daman i Diju, indijska savezna teritorija
 .dd, najviši Internet domen bivše Nemačku Demokratsku Republiku
 Deoničarsko društvo, oblik organizovanja preduzeća u Srbiji tokom devedesetih godina dvadesetog veka